Чемпионат Саудовской Аравии по футболу (Саудовская Премьер-лига; ) — чемпионат профессиональных футбольных клубов Саудовской Аравии. Проводится с 1976 года.

Квалификация 
Победитель Премьер-лиги получает право участвовать в Лиге чемпионов АФК, а 6 лучших команд право участвовать в Саудовском кубке чемпионов («Кубок чемпионов стража (служителя) двух священных мечетей»), в некоторых случаях это право получают так же 7-я и 8-я команды чемпионата. Две худшие команды по итогам сезона вылетают в Первый дивизион.

Информация о командах

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Календарь

Бомбардиры

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Саудовской Аравии  
 Сайт о саудовском футболе 

2009/2010
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2009 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010